Ingegneri ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Ingegneri (1550–1613), italienischer Dichter und Dramatiker der Renaissance
 Joe Ingegneri (* 1977), US-amerikanisch-italienischer Basketballspieler
 Marc’Antonio Ingegneri (1535–1592), italienischer Komponist